első Wekerle-kormány (1892. november 17. – 1895. január 15.)
második Wekerle-kormány (1906. április 8. – 1910. január 17.)
harmadik Wekerle-kormány (1917. augusztus 23. – 1918. október 31.)